

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hauy“ beginnt.

Hauy 



 Haüy, René-Just (1743–1822), französischer Mineraloge
 Haüy, Valentin (1745–1822), französischer Blindenpädagoge